Umbro può riferirsi a:

 Umbro, nome proprio di persona italiano maschile
 Umbro, azienda britannica di equipaggiamento sportivo
 lingua umbra o umbro, lingua indoeuropea parlata fino al V secolo e.v.
 dialetti umbri o umbro, dialetto italiano moderno dell'Umbria

Altri progetti